Osoby o tym nazwisku:
 Kamil Wałęga – polski hokeista
 Leon Wałęga – rzymskokatolicki duchowny 
 Stanisław Wałęga – polski publicysta
 Władysław Wałęga – polski malarz